Лебедь OB2 — ассоциация OB-звёзд, одних из самых массивных и ярких, которые известны науке. Она расположена в созвездии Лебедь на расстоянии около 4700 световых лет от Солнца. Ассоциация входит в крупную область звездообразования Лебедь X, в которой находятся одни из самых ярких объектов, видимых в радиодиапазоне. Ассоциация Лебедь OB2 настолько обширна, что некоторые исследователи её классифицируют как молодое шаровое скопление, какие можно наблюдать в Большом Магеллановом Облаке. Сейчас большинство учёных классифицируют её как массивную, с малой плотностью звёздную ассоциацию. Несмотря на то, что ассоциация более чем в 10 раз массивнее Туманности Ориона, которую можно видеть невооружённым глазом, Лебедь OB2 скрыта за пылевым облаком, называемым Большой Провал, поэтому её звёзды трудно наблюдать. Предположительное количество звёзд спектрального класса О в ней варьируется от 50 до 100, а общая масса определяется в (4-10)*104 масс Солнца или же, согласно другим исследованиям, 3*104 масс Солнца. Лебедь OB2 также интересна как объект изучения в рентгеновском диапазоне. В ассоциации есть много звёзд спектральных классов O и B, а также звёзд Вольфа-Райе, которые являются мощными источниками рентгеновского излучения.

См. также 
 Список звёзд созвездия Лебедя

Примечания 

 
Лебедь (созвездие)
Области звездообразования
Звёздные ассоциации